est un film espagnol réalisé par , sorti en 2023.

Synopsis

Fiche technique 

 Titre original : 
 Réalisation et scénario : 
 Direction artistique : Izaskun Urkijo
 Costumes : Nerea Torrijos
 Photographie : Gina Ferrer
 Montage : Raúl Barreras
 Pays d'origine : Espagne
 Format : Couleurs
 Genre : drame
 Durée : 125 minutes
 Date de sortie :
 Allemagne :  (Berlinale)

Distribution 
 Sofía Otero : Lucía
 Patricia López Arnaiz : Ane
 Ane Gabarain : Lourdes
 Itziar Lazkano : Lita
 Sara Cozar : Leire
 Martxelo Rubio : Gorka

Distinction 
 Berlinale 2023 : Ours d'argent de la meilleure performance pour Sofía Ortero

Notes et références

Liens externes 

Film espagnol sorti en 2023
Film dramatique espagnol